D’Aragona ist der Familienname folgender Personen:

 Costanza Piccolomini d’Aragona (1553–1610), italienische Adlige
 Giovanni d’Aragona (1456–1485), italienischer Kardinal
 Luigi d’Aragona (1474–1519), italienischer Geistlicher, Bischof von Alessano und Kardinal
 Roberto Sanseverino d’Aragona (1418–1487), Condottiere
 Tullia d’Aragona (1510–1556), italienische Kurtisane

Siehe auch:
 Aragona (Begriffsklärung)